Дорофе́ев (Дорофеева) — русская фамилия, образованная от имени . В Списке общерусских фамилий занимает 70-е место.

Известные носители 
 
 Дорофеев, Алексей Николаевич (род. 1960) — генерал-майор.
 Дорофеев, Анатолий Васильевич (1920—2000) — полковник, Герой Российской Федерации.
 Дорофеев, Андрей (в монашестве — Аркадий; 1809—1889) — архиепископ Древлеправославной Церкви Христовой.
 
 Дорофеев, Борис Аркадьевич (1927—1999) — инженер-ракетчик, соратник Сергея Королёва.
 Дорофеев, Вадим Геннадьевич (1983—2014) — российский актёр.
 
 
 
 Дорофеев, Вячеслав Сергеевич (1939—2013) — советский игрок в хоккей с мячом, хоккей на траве, футболист.
 Дорофеев, Георгий Григорьевич (1904—1942) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Дорофеев, Захар Фёдорович (1890—1952) — мордовский поэт, учитель, фольклорист, историк, общественный деятель.
 Дорофеев, Захарий Николаевич (1903—?) — советский государственный деятель.
 
 Дорофеев, Игорь Витальевич (род. 1968) — советский и российский хоккеист.
 Дорофеев, Константин Константинович (1875—1920) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Дорофеев, Леонид Иванович (1917—1942) — советский футболист.
 
 
 Дорофеев, Пётр Иннокентьевич (1905—1949) — советский горный инженер-геолог, лауреат Сталинской премии
 
 Дорофеев, Фёдор Иванович (1926—1945) — воздушный стрелок-радист, Герой Российской Федерации.
 Дорофеев, Фёдор Евфимиевич (1885—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Дорофеев, Яков Дорофеевич (?—1832) — первый исследователь залива Сан-Франциско и реки Славянка.

